Hérakleidész (i. e. 5. század), Hippokratész apja
 Hérakleidész (i. e. 4. század), filozófus, Platón és Arisztotelész tanítványa, a heliocentrikus világkép első kidolgozója.
 Hérakleidész (i. e. 3. század), Tarentumból származott, állítólag egy mára már elveszett munkát írt a gyógyszerekről „Peri szkeusziasz kai dokimasziasz pharmakón” címmel
 Hérakleidész Lembosz (i. e. 2. század) filozófiai író, történetíró, diplomata VI. Ptolemaiosz udvarában
 Hérakleidész (1. század), Erithreából származott, és állítólag Hippokratész iratainak feldolgozója volt.
 Hérakleidész, milétoszi író